Snake (Питон, Удав, Змейка, Червяк и др.) — компьютерная игра, уходящая корнями в системы 1970-х.

Наиболее известна версия от Nokia, впервые появившаяся в кнопочном телефоне Nokia 6110. Разработана финляндским разработчиком Танели Арманто.

Игровой процесс 
Игрок управляет длинным, тонким существом, напоминающим змею, которое ползает по плоскости (как правило, ограниченной стенками), собирая еду (или другие предметы), избегая столкновения с собственным хвостом и краями игрового поля (существуют варианты где при прохождении через край змея выходит из противоположного края поля). Каждый раз, когда змея съедает кусок пищи, она становится длиннее, что постепенно усложняет игру.

В другом варианте двое играют двумя такими змеями так, чтобы вынудить соперника врезаться во что-то.

История 
Игра Blockade была выпущена Gremlin Interactive в 1976 году. Двое застраивают клетки поля так, чтобы соперник врезался в свою или чужую стену.

В 1978 году химик Питер Трефонас, подрабатывавший разработкой игр, пишет «Worm» для TRS-80.

Игра «Tron» (1982) содержит гонку на световых мотоциклах на манер «Blockade», с одним улучшением: мотоцикл можно на время ускорить, чтобы выбраться из ловушки.

В дальнейшем «питончиков» писали для многих компьютеров — скорости даже интерпретируемого Бейсика хватало, чтобы сделать качественный геймплей (каждый такт игра должна была только стереть хвост и нарисовать голову, для этого использовалась структура данных «кольцевой буфер»). Игра зачастую была и в знаменитой ручной консоли «Brick Game».

В 1995 году в компанию Nokia приходит работать Танели Арманто — программист из Финляндии с небольшим опытом в игровой индустрии. Он же получает задание придумать для телефона Nokia 6110 несколько простых игр, которые подходили бы по его мощности. Арманто же, в свою очередь, предлагает компании сделать всего лишь одну игру. Изначально Танели был уверен в своём варианте — тетрисе. Он уже успел его адаптировать и протестировать, как получил жесткое требование от компании  — с каждого проданного телефона она получает свою долю денег. Однако, в Nokia всех смутила фраза про «каждый проданный телефон», ведь они не собирались вести точный счет продаж. Окончательное решение находится, когда Арманто играет со своим другом на Apple Macintosh в игру, где каждый управляет своей змеей. Арманто ищет похожие игры и находит будущий первоисточник — игру  1976 года, от которой и пошли истоки «Змейки».

Танели позднее сам вспоминал о том, что изначальная версия игры была гораздо труднее конечного варианта: у него у самого не получалось стать чемпионом, и, как он сам считает, единственный способ прохождения — тренировки. Чтобы у игрока был шанс на спасение при врезании в стенку, он добавил несколько миллисекунд задержки.

«Змейка» стала визитной карточкой Nokia. На смартфонах Nokia Series 60 встречались трёхмерные версии игры, «шкурки» для интерфейса в стиле «змейки».

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Аркады